Hippoloque de Macédoine est un écrivain du 
 Dans la mythologie grecque :
 Hippoloque fils de Bellérophon est le père de Glaucos de Lycie ;
 Hippoloque fils d'Antimaque, frère de Pisandre, est un combattant troyen de la guerre de Troie.